Proctor kan syfta på

 Proctor, Vermont – en stad i USA
 Proctor (Polisskolan) – karaktär i filmserien Polisskolan